Змагання зі стрільби із пневматичного пістолета з 10 м серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшли 7 серпня на Національному стрілецькому центрі Ріо. У змаганнях взяли участь 44 спортсменки.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3)

Призери

Зміни у форматі 
В січні 2013 року Міжнародна федерація спортивної стрільби прийняла нові правила проведення змагань на 2013—2016 роки, які, зокрема, змінили порядок проведення фіналів. Спортсменки, що пройшли до фіналу, тепер розпочинають вирішальний раунд без очок, набраних у кваліфікації, а фінал проходить за системою з вибуванням. Всі учасниці виконують дві серії по три постріли, після чого розпочинаються одиночні серії. Після кожного другого пострілу з подальшої боротьби вибуває одна із фіналісток. Після 18-ти пострілів залишаються дві стрільчині, які виконують ще по два постріли. Спортсменка, що набрала найбільшу кількість очок, стає володаркою золотої медалі.

Змагання

Кваліфікація 
У кваліфікаційних змаганнях учасниці виконують 4 серії по 10 постріли. Результат кожного пострілу вимірюються з точністю до десятої. У фінал проходять 8 спортсменок, які показали кращий результат.

Фінал 
У перших двох серіях фіналу учасниці виконали по три постріли. Далі розпочалося вибування спортсменок. Після кожного другого пострілу стрільчиня, яка набрав найменшу суму балів за всі попередні серії, припиняла боротьбу за перше місце. Після 8-и серій залишилися дві спортсменки, які виконали ще по два постріли. Стрільчиня, яка набрала найбільшу суму балів, стала володаркою золотої медалі.

Примітки

Джерела 
 Змагання на офіційному сайті Олімпіади